I Wanna Dance with Somebody steht für:

 I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Lied von Whitney Houston (1987)
 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, US-amerikanischer Spielfilm von Kasi Lemmons (2022)